James Berkeley peut se référer à :

 James Berkeley (v.1275-1327), évêque d'Exeter ;
 James Berkeley (v.1394-1463),  Berkeley, aristocrate anglais ;
 James Berkeley (1680-1736),  de Berkeley, officier naval britannique.